Sturgis může být:

 jméno
 Sturgis Nikides (* 1958) – americký hudebník
 místopisný název
 Sturgis (Jižní Dakota) – město ve státě Jižní Dakota ve Spojených státech amerických
 Sturgis (Kentucky) – město ve státě Kentucky ve Spojených státech amerických
 Sturgis (Michigan) – město ve státě Michigan ve Spojených státech amerických
 Sturgis (Mississippi) – město ve státě Mississippi ve Spojených státech amerických